Phantasis är ett släkte av skalbaggar. Phantasis ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Phantasis